Canal 45 puede referirse al:

 Canal 45 de Andújar, España.
Canal 45 de Chile.

Canales de televisión por número